Paul Russo (ur. 10 kwietnia 1914 w Kenosha, zm. 13 lutego 1976 w Clearwater) – amerykański kierowca wyścigowy. Uczestnik mistrzostw AAA, USAC oraz wyścigu Indianapolis 500.

Starty w Indianapolis 500 

* Samochód dzielony z Tonym Bettenhausenem

Kierowcy Indianapolis 500
Amerykańscy kierowcy Formuły 1
Urodzeni w 1914
Zmarli w 1976
Amerykańscy kierowcy AAA Championship Car
Amerykańscy kierowcy USAC National Championship